Serie B1 2013-2014 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2013-2014 – torneo di pallavolo maschile